DMAX puede referirse a:
 DMAX, canal de televisión español.
 DMAX, canal de televisión alemán, la primera versión mundial de DMAX.